|-
|(96751)||1999 RY12|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,183|| align=right|4,10|| align=right|4,292||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96752)||1999 RO16|| align=right|16,2|| align=right|2,597|| align=right|0,184|| align=right|4,25|| align=right|4,183||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96753)||1999 RB17|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,115|| align=right|21,69|| align=right|4,205||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96754)||1999 RF18|| align=right|15,9|| align=right|2,710|| align=right|0,100|| align=right|1,13|| align=right|4,460||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96755)||1999 RJ19|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,080|| align=right|13,18|| align=right|4,350||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96756)||1999 RD20|| align=right|14,3|| align=right|2,589|| align=right|0,196|| align=right|10,79|| align=right|4,164||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96757)||1999 RG20|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,240|| align=right|5,38|| align=right|4,044||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96758)||1999 RM21|| align=right|15,3|| align=right|2,730|| align=right|0,128|| align=right|5,42|| align=right|4,510||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96759)||1999 RE22|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,112|| align=right|4,60|| align=right|4,118||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96760)||1999 RL23|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,134|| align=right|4,95|| align=right|4,646||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96761)||1999 RZ25|| align=right|15,7|| align=right|2,619|| align=right|0,207|| align=right|3,72|| align=right|4,238||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96762)||1999 RW28|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,024|| align=right|21,96|| align=right|4,111||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96763)||1999 RG30|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,051|| align=right|21,50|| align=right|4,127||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96764)||1999 RY32|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,112|| align=right|8,23|| align=right|4,037||MBA||9. září 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(96765)||1999 RS34|| align=right|14,4|| align=right|2,810|| align=right|0,064|| align=right|12,89|| align=right|4,710||MBA||10. září 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(96766)||1999 RA35|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,209|| align=right|12,03|| align=right|4,120||MBA||10. září 1999||Crni Vrh||J. Skvarc
|-
|(96767)||1999 RP40|| align=right|14,5|| align=right|2,654|| align=right|0,039|| align=right|22,11|| align=right|4,323||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96768)||1999 RH50|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,232|| align=right|4,07|| align=right|3,666||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96769)||1999 RC51|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,199|| align=right|16,02|| align=right|4,121||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96770)||1999 RF54|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,280|| align=right|8,25|| align=right|4,364||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96771)||1999 RP56|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,160|| align=right|10,88|| align=right|4,281||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96772)||1999 RL57|| align=right|15,9|| align=right|2,566|| align=right|0,082|| align=right|5,95|| align=right|4,111||MBA||8. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96773)||1999 RJ60|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,187|| align=right|1,04|| align=right|4,175||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96774)||1999 RG68|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,068|| align=right|6,23|| align=right|4,647||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96775)||1999 RL73|| align=right|15,3|| align=right|2,588|| align=right|0,299|| align=right|11,07|| align=right|4,162||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96776)||1999 RM78|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,181|| align=right|1,80|| align=right|4,148||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96777)||1999 RB80|| align=right|16,1|| align=right|2,516|| align=right|0,092|| align=right|3,09|| align=right|3,990||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96778)||1999 RT81|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,230|| align=right|9,09|| align=right|4,141||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96779)||1999 RX82|| align=right|15,8|| align=right|2,714|| align=right|0,178|| align=right|1,42|| align=right|4,471||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96780)||1999 RE83|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,183|| align=right|2,05|| align=right|3,616||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96781)||1999 RM86|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,201|| align=right|4,35|| align=right|3,624||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96782)||1999 RM95|| align=right|13,0|| align=right|3,223|| align=right|0,111|| align=right|18,26|| align=right|5,786||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96783)||1999 RS97|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,058|| align=right|15,20|| align=right|4,327||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96784)||1999 RP101|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,152|| align=right|11,20|| align=right|4,363||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96785)||1999 RL102|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,167|| align=right|11,28|| align=right|4,126||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96786)||1999 RN103|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,172|| align=right|12,49|| align=right|4,221||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96787)||1999 RX104|| align=right|15,0|| align=right|2,532|| align=right|0,194|| align=right|12,63|| align=right|4,029||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96788)||1999 RU105|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,096|| align=right|12,96|| align=right|4,185||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96789)||1999 RB107|| align=right|15,4|| align=right|2,716|| align=right|0,169|| align=right|9,08|| align=right|4,475||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96790)||1999 RW109|| align=right|15,2|| align=right|2,685|| align=right|0,170|| align=right|13,03|| align=right|4,399||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96791)||1999 RL110|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,175|| align=right|12,00|| align=right|4,497||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96792)||1999 RO110|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,138|| align=right|11,31|| align=right|4,342||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96793)||1999 RV110|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,064|| align=right|14,19|| align=right|4,082||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96794)||1999 RP120|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,251|| align=right|13,22|| align=right|4,334||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96795)||1999 RY123|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,089|| align=right|13,56|| align=right|4,566||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96796)||1999 RQ124|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,169|| align=right|12,23|| align=right|4,331||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96797)||1999 RT124|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,111|| align=right|15,02|| align=right|4,429||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96798)||1999 RH127|| align=right|16,2|| align=right|2,580|| align=right|0,253|| align=right|16,98|| align=right|4,143||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96799)||1999 RQ127|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,209|| align=right|3,66|| align=right|4,134||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96800)||1999 RY127|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,184|| align=right|5,21|| align=right|3,537||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96801)||1999 RC131|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,146|| align=right|12,88|| align=right|4,258||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96802)||1999 RC134|| align=right|15,5|| align=right|2,379|| align=right|0,222|| align=right|7,65|| align=right|3,669||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96803)||1999 RH134|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,087|| align=right|7,80|| align=right|4,380||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96804)||1999 RD137|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,082|| align=right|10,06|| align=right|4,258||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96805)||1999 RR138|| align=right|15,4|| align=right|2,549|| align=right|0,132|| align=right|14,45|| align=right|4,069||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96806)||1999 RU142|| align=right|15,7|| align=right|2,751|| align=right|0,125|| align=right|5,33|| align=right|4,561||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96807)||1999 RK143|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,200|| align=right|3,16|| align=right|4,046||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96808)||1999 RS148|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,214|| align=right|1,37|| align=right|3,579||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96809)||1999 RV150|| align=right|15,0|| align=right|2,543|| align=right|0,166|| align=right|2,60|| align=right|4,055||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96810)||1999 RZ156|| align=right|15,7|| align=right|2,711|| align=right|0,091|| align=right|1,76|| align=right|4,463||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96811)||1999 RM157|| align=right|15,0|| align=right|2,577|| align=right|0,194|| align=right|3,41|| align=right|4,137||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96812)||1999 RZ161|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,193|| align=right|6,79|| align=right|4,201||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96813)||1999 RP163|| align=right|14,9|| align=right|2,312|| align=right|0,263|| align=right|5,25|| align=right|3,515||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96814)||1999 RS163|| align=right|16,0|| align=right|2,564|| align=right|0,230|| align=right|1,69|| align=right|4,104||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96815)||1999 RN164|| align=right|15,7|| align=right|2,522|| align=right|0,197|| align=right|11,53|| align=right|4,005||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96816)||1999 RZ164|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,090|| align=right|14,39|| align=right|4,266||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96817)||1999 RK166|| align=right|15,6|| align=right|2,463|| align=right|0,129|| align=right|6,45|| align=right|3,864||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96818)||1999 RW171|| align=right|16,2|| align=right|2,575|| align=right|0,233|| align=right|5,74|| align=right|4,132||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96819)||1999 RS175|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,164|| align=right|5,29|| align=right|4,280||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96820)||1999 RY176|| align=right|15,8|| align=right|2,518|| align=right|0,083|| align=right|4,14|| align=right|3,995||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96821)||1999 RU180|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,205|| align=right|3,26|| align=right|3,608||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96822)||1999 RY180|| align=right|13,3|| align=right|3,113|| align=right|0,217|| align=right|16,63|| align=right|5,491||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96823)||1999 RK181|| align=right|14,6|| align=right|2,450|| align=right|0,120|| align=right|5,74|| align=right|3,833||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96824)||1999 RA182|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,040|| align=right|9,88|| align=right|3,733||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96825)||1999 RA185|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,085|| align=right|13,84|| align=right|4,448||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96826)||1999 RQ185|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,094|| align=right|1,61|| align=right|4,485||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96827)||1999 RE186|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,185|| align=right|8,05|| align=right|4,122||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96828)||1999 RT187|| align=right|15,4|| align=right|2,651|| align=right|0,227|| align=right|13,94|| align=right|4,317||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96829)||1999 RW187|| align=right|15,5|| align=right|2,541|| align=right|0,100|| align=right|3,72|| align=right|4,049||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96830)||1999 RW189|| align=right|15,6|| align=right|2,546|| align=right|0,107|| align=right|5,45|| align=right|4,063||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96831)||1999 RU194|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,153|| align=right|11,89|| align=right|4,511||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96832)||1999 RE195|| align=right|15,0|| align=right|2,575|| align=right|0,209|| align=right|12,29|| align=right|4,132||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96833)||1999 RL195|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,208|| align=right|14,31|| align=right|4,473||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96834)||1999 RG199|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,269|| align=right|13,01|| align=right|4,314||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96835)||1999 RZ199|| align=right|14,9|| align=right|2,657|| align=right|0,161|| align=right|11,52|| align=right|4,331||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96836)||1999 RU200|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,185|| align=right|14,31|| align=right|4,279||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96837)||1999 RC202|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,188|| align=right|10,39|| align=right|4,397||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96838)||1999 RQ202|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,170|| align=right|8,24|| align=right|4,522||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96839)||1999 RW202|| align=right|15,0|| align=right|2,665|| align=right|0,167|| align=right|11,26|| align=right|4,349||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96840)||1999 RQ203|| align=right|14,7|| align=right|2,656|| align=right|0,106|| align=right|12,22|| align=right|4,328||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96841)||1999 RP205|| align=right|14,8|| align=right|2,624|| align=right|0,181|| align=right|16,99|| align=right|4,251||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96842)||1999 RH208|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,222|| align=right|12,67|| align=right|4,232||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96843)||1999 RN209|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,097|| align=right|12,22|| align=right|4,094||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96844)||1999 RO209|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,037|| align=right|14,48|| align=right|4,232||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96845)||1999 RU209|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,173|| align=right|10,77|| align=right|4,268||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96846)||1999 RC211|| align=right|13,7|| align=right|2,589|| align=right|0,174|| align=right|10,56|| align=right|4,165||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96847)||1999 RS211|| align=right|15,1|| align=right|2,776|| align=right|0,225|| align=right|7,18|| align=right|4,625||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96848)||1999 RL221|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,242|| align=right|10,27|| align=right|4,156||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96849)||1999 RC224|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,198|| align=right|9,45|| align=right|4,139||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96850)||1999 RR225|| align=right|15,5|| align=right|2,766|| align=right|0,136|| align=right|1,47|| align=right|4,599||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96851)||1999 RE229|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,215|| align=right|15,91|| align=right|4,359||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96852)||1999 RW235|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,205|| align=right|9,66|| align=right|4,037||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(96853)||1999 RQ236|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,232|| align=right|8,29|| align=right|4,493||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(96854)||1999 RD238|| align=right|15,0|| align=right|2,653|| align=right|0,170|| align=right|12,68|| align=right|4,320||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(96855)||1999 RK238|| align=right|15,9|| align=right|2,597|| align=right|0,140|| align=right|8,87|| align=right|4,184||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(96856)||1999 RX238|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,078|| align=right|14,68|| align=right|4,387||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(96857)||1999 RQ242|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,128|| align=right|5,69|| align=right|4,578||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96858)||1999 SY1|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,188|| align=right|15,03|| align=right|4,439||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96859)||1999 SE2|| align=right|14,0|| align=right|2,677|| align=right|0,308|| align=right|25,70|| align=right|4,378||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96860)||1999 SG2|| align=right|14,0|| align=right|2,433|| align=right|0,100|| align=right|9,46|| align=right|3,795||MBA||22. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(96861)||1999 SC6|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,132|| align=right|12,40|| align=right|4,252||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96862)||1999 SE7|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,297|| align=right|7,72|| align=right|4,329||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96863)||1999 SE8|| align=right|15,3|| align=right|2,596|| align=right|0,144|| align=right|6,63|| align=right|4,182||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96864)||1999 SK9|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,234|| align=right|13,41|| align=right|4,202||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96865)||1999 SA10|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,244|| align=right|14,88|| align=right|4,334||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96866)||1999 SV12|| align=right|13,8|| align=right|2,631|| align=right|0,297|| align=right|16,81|| align=right|4,268||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96867)||1999 SA13|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,097|| align=right|15,72|| align=right|4,327||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96868)||1999 SH15|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,148|| align=right|13,36|| align=right|4,215||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(96869)||1999 SD19|| align=right|14,9|| align=right|2,815|| align=right|0,065|| align=right|10,79|| align=right|4,723||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96870)||1999 SB21|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,113|| align=right|11,39|| align=right|3,820||MBA||30. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96871)||1999 ST21|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,032|| align=right|13,53|| align=right|4,423||MBA||18. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96872)||1999 TC2|| align=right|14,0|| align=right|2,698|| align=right|0,211|| align=right|13,73|| align=right|4,432||MBA||2. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(96873)||1999 TH4|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,097|| align=right|14,19|| align=right|4,082||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96874)||1999 TF8|| align=right|14,7|| align=right|2,720|| align=right|0,234|| align=right|7,83|| align=right|4,486||MBA||6. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(96875)||1999 TE10|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,185|| align=right|2,74|| align=right|4,181||MBA||8. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(96876)||1999 TY10|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,011|| align=right|4,68|| align=right|4,064||MBA||7. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(96877)||1999 TF13|| align=right|14,3|| align=right|2,623|| align=right|0,056|| align=right|15,66|| align=right|4,248||MBA||10. října 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(96878)||1999 TE16|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,242|| align=right|12,69|| align=right|4,405||MBA||11. října 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(96879)||1999 TG16|| align=right|15,8|| align=right|2,735|| align=right|0,177|| align=right|2,70|| align=right|4,521||MBA||11. října 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(96880)||1999 TD18|| align=right|16,0|| align=right|2,535|| align=right|0,176|| align=right|4,26|| align=right|4,035||MBA||10. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(96881)||1999 TD21|| align=right|14,6|| align=right|2,739|| align=right|0,239|| align=right|8,86|| align=right|4,533||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96882)||1999 TQ23|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,105|| align=right|3,27|| align=right|4,009||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96883)||1999 TA24|| align=right|15,7|| align=right|2,578|| align=right|0,039|| align=right|3,78|| align=right|4,139||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96884)||1999 TP25|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,024|| align=right|4,98|| align=right|4,028||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96885)||1999 TK26|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,083|| align=right|1,23|| align=right|4,155||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96886)||1999 TT26|| align=right|15,9|| align=right|2,668|| align=right|0,233|| align=right|3,39|| align=right|4,356||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96887)||1999 TB32|| align=right|15,1|| align=right|2,632|| align=right|0,123|| align=right|12,77|| align=right|4,269||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96888)||1999 TH34|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,138|| align=right|2,85|| align=right|4,131||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(96889)||1999 TQ35|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,224|| align=right|18,46|| align=right|4,569||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96890)||1999 TE36|| align=right|14,6|| align=right|2,454|| align=right|0,124|| align=right|6,93|| align=right|3,843||MBA||3. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96891)||1999 TC37|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,091|| align=right|14,04|| align=right|4,340||MBA||13. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96892)||1999 TY38|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,056|| align=right|9,49|| align=right|4,353||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(96893)||1999 TM39|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,093|| align=right|7,23|| align=right|4,178||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(96894)||1999 TV40|| align=right|15,0|| align=right|2,855|| align=right|0,080|| align=right|3,51|| align=right|4,824||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(96895)||1999 TY40|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,158|| align=right|5,99|| align=right|4,503||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(96896)||1999 TM43|| align=right|15,7|| align=right|2,760|| align=right|0,041|| align=right|0,82|| align=right|4,585||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96897)||1999 TJ56|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,164|| align=right|4,09|| align=right|4,308||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96898)||1999 TV58|| align=right|15,4|| align=right|2,931|| align=right|0,067|| align=right|2,51|| align=right|5,016||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96899)||1999 TB59|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,102|| align=right|2,92|| align=right|5,303||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96900)||1999 TC69|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,160|| align=right|1,54|| align=right|3,730||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96901)||1999 TM70|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,053|| align=right|4,62|| align=right|4,648||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96902)||1999 TH81|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,075|| align=right|5,83|| align=right|4,599||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96903)||1999 TJ83|| align=right|15,5|| align=right|3,189|| align=right|0,115|| align=right|11,15|| align=right|5,694||MBA||12. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96904)||1999 TN95|| align=right|14,1|| align=right|2,733|| align=right|0,085|| align=right|8,35|| align=right|4,517||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96905)||1999 TT95|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,106|| align=right|5,14|| align=right|4,584||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96906)||1999 TJ98|| align=right|14,3|| align=right|2,931|| align=right|0,135|| align=right|11,39|| align=right|5,018||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96907)||1999 TC99|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,139|| align=right|12,83|| align=right|4,644||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96908)||1999 TP99|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,170|| align=right|11,73|| align=right|4,328||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96909)||1999 TC101|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,189|| align=right|13,32|| align=right|4,317||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96910)||1999 TX102|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,123|| align=right|14,06|| align=right|4,294||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96911)||1999 TY102|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,197|| align=right|14,24|| align=right|4,372||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96912)||1999 TB103|| align=right|14,3|| align=right|2,862|| align=right|0,167|| align=right|11,58|| align=right|4,840||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96913)||1999 TO103|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,048|| align=right|8,38|| align=right|4,143||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96914)||1999 TP103|| align=right|16,2|| align=right|2,606|| align=right|0,217|| align=right|3,48|| align=right|4,206||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96915)||1999 TC105|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,031|| align=right|4,84|| align=right|3,498||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96916)||1999 TL107|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,056|| align=right|6,49|| align=right|3,711||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96917)||1999 TD113|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,270|| align=right|3,99|| align=right|4,144||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96918)||1999 TJ113|| align=right|15,1|| align=right|2,475|| align=right|0,096|| align=right|14,89|| align=right|3,893||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96919)||1999 TU113|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,172|| align=right|10,95|| align=right|4,428||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96920)||1999 TD116|| align=right|15,5|| align=right|2,805|| align=right|0,096|| align=right|2,77|| align=right|4,696||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96921)||1999 TN117|| align=right|14,9|| align=right|2,453|| align=right|0,041|| align=right|3,28|| align=right|3,841||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96922)||1999 TO118|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,106|| align=right|14,72|| align=right|4,103||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96923)||1999 TM121|| align=right|14,9|| align=right|2,546|| align=right|0,085|| align=right|3,34|| align=right|4,062||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96924)||1999 TV122|| align=right|15,9|| align=right|2,697|| align=right|0,246|| align=right|7,07|| align=right|4,428||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96925)||1999 TX125|| align=right|15,4|| align=right|2,731|| align=right|0,099|| align=right|6,40|| align=right|4,514||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96926)||1999 TD126|| align=right|16,2|| align=right|2,635|| align=right|0,206|| align=right|3,19|| align=right|4,276||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96927)||1999 TX126|| align=right|15,4|| align=right|2,711|| align=right|0,037|| align=right|2,30|| align=right|4,464||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96928)||1999 TU128|| align=right|15,1|| align=right|2,744|| align=right|0,072|| align=right|3,45|| align=right|4,545||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96929)||1999 TW128|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,165|| align=right|2,50|| align=right|4,218||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96930)||1999 TD129|| align=right|16,2|| align=right|2,722|| align=right|0,034|| align=right|2,04|| align=right|4,491||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96931)||1999 TR129|| align=right|16,1|| align=right|2,581|| align=right|0,111|| align=right|1,23|| align=right|4,145||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96932)||1999 TG130|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,184|| align=right|5,77|| align=right|4,245||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96933)||1999 TV130|| align=right|16,2|| align=right|2,574|| align=right|0,046|| align=right|2,45|| align=right|4,129||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96934)||1999 TC132|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,139|| align=right|6,25|| align=right|3,644||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96935)||1999 TJ135|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,130|| align=right|4,60|| align=right|4,586||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96936)||1999 TW140|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,096|| align=right|5,10|| align=right|4,616||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96937)||1999 TY140|| align=right|14,8|| align=right|2,553|| align=right|0,080|| align=right|6,02|| align=right|4,080||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96938)||1999 TQ146|| align=right|14,6|| align=right|2,704|| align=right|0,063|| align=right|6,62|| align=right|4,445||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96939)||1999 TW146|| align=right|15,4|| align=right|2,428|| align=right|0,126|| align=right|7,51|| align=right|3,783||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96940)||1999 TX149|| align=right|15,0|| align=right|2,846|| align=right|0,092|| align=right|3,37|| align=right|4,801||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96941)||1999 TF153|| align=right|14,2|| align=right|2,807|| align=right|0,077|| align=right|5,21|| align=right|4,702||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96942)||1999 TQ154|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,150|| align=right|3,62|| align=right|4,115||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96943)||1999 TE157|| align=right|14,5|| align=right|2,729|| align=right|0,064|| align=right|9,49|| align=right|4,507||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96944)||1999 TK161|| align=right|16,6|| align=right|2,569|| align=right|0,060|| align=right|2,12|| align=right|4,117||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96945)||1999 TB163|| align=right|14,9|| align=right|2,851|| align=right|0,011|| align=right|3,08|| align=right|4,813||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96946)||1999 TT163|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,130|| align=right|13,43|| align=right|4,363||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96947)||1999 TD167|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,079|| align=right|7,93|| align=right|4,366||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96948)||1999 TB168|| align=right|15,0|| align=right|2,530|| align=right|0,124|| align=right|4,26|| align=right|4,024||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96949)||1999 TG170|| align=right|15,4|| align=right|2,732|| align=right|0,097|| align=right|4,90|| align=right|4,516||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96950)||1999 TU171|| align=right|16,3|| align=right|2,676|| align=right|0,210|| align=right|2,70|| align=right|4,376||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96951)||1999 TC173|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,078|| align=right|4,26|| align=right|4,216||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96952)||1999 TP174|| align=right|14,7|| align=right|2,485|| align=right|0,090|| align=right|5,86|| align=right|3,918||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96953)||1999 TY175|| align=right|15,9|| align=right|2,776|| align=right|0,085|| align=right|3,74|| align=right|4,624||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96954)||1999 TU176|| align=right|14,2|| align=right|2,553|| align=right|0,150|| align=right|28,26|| align=right|4,078||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96955)||1999 TP177|| align=right|14,9|| align=right|2,906|| align=right|0,084|| align=right|3,37|| align=right|4,952||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96956)||1999 TS183|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,124|| align=right|14,82|| align=right|4,116||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96957)||1999 TZ183|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,138|| align=right|13,71|| align=right|4,336||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96958)||1999 TM184|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,216|| align=right|13,26|| align=right|4,196||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96959)||1999 TT184|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,160|| align=right|12,86|| align=right|4,233||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96960)||1999 TV184|| align=right|14,9|| align=right|2,707|| align=right|0,123|| align=right|13,39|| align=right|4,452||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96961)||1999 TZ184|| align=right|15,0|| align=right|2,628|| align=right|0,108|| align=right|14,47|| align=right|4,261||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96962)||1999 TK185|| align=right|14,7|| align=right|2,793|| align=right|0,202|| align=right|7,06|| align=right|4,668||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96963)||1999 TR186|| align=right|14,3|| align=right|2,638|| align=right|0,131|| align=right|12,68|| align=right|4,284||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96964)||1999 TF187|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,122|| align=right|11,37|| align=right|4,314||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96965)||1999 TC188|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,172|| align=right|12,93|| align=right|4,201||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96966)||1999 TG188|| align=right|14,8|| align=right|2,624|| align=right|0,259|| align=right|13,93|| align=right|4,250||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96967)||1999 TG189|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,081|| align=right|12,47|| align=right|4,285||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96968)||1999 TP189|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,116|| align=right|7,62|| align=right|4,633||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96969)||1999 TE190|| align=right|14,2|| align=right|2,707|| align=right|0,101|| align=right|8,99|| align=right|4,453||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96970)||1999 TO192|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,052|| align=right|7,21|| align=right|4,232||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96971)||1999 TB193|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,255|| align=right|8,10|| align=right|4,611||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96972)||1999 TE193|| align=right|13,9|| align=right|3,098|| align=right|0,052|| align=right|15,67|| align=right|5,452||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96973)||1999 TN193|| align=right|14,3|| align=right|2,621|| align=right|0,121|| align=right|13,41|| align=right|4,244||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96974)||1999 TL194|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,151|| align=right|7,54|| align=right|4,505||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96975)||1999 TA197|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,132|| align=right|14,62|| align=right|4,183||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96976)||1999 TG197|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,016|| align=right|6,17|| align=right|4,679||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96977)||1999 TH197|| align=right|14,2|| align=right|2,698|| align=right|0,060|| align=right|12,83|| align=right|4,432||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96978)||1999 TW197|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,118|| align=right|13,85|| align=right|4,168||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96979)||1999 TZ197|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,075|| align=right|15,59|| align=right|4,096||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96980)||1999 TM198|| align=right|14,8|| align=right|2,576|| align=right|0,069|| align=right|15,96|| align=right|4,133||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96981)||1999 TB201|| align=right|15,4|| align=right|2,643|| align=right|0,189|| align=right|11,80|| align=right|4,297||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96982)||1999 TA209|| align=right|14,6|| align=right|2,727|| align=right|0,204|| align=right|14,82|| align=right|4,502||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96983)||1999 TH210|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,276|| align=right|10,66|| align=right|4,327||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96984)||1999 TT211|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,015|| align=right|4,26|| align=right|4,056||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96985)||1999 TT212|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,197|| align=right|5,69|| align=right|4,570||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96986)||1999 TK213|| align=right|14,2|| align=right|2,757|| align=right|0,051|| align=right|16,22|| align=right|4,577||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96987)||1999 TS213|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,096|| align=right|10,06|| align=right|4,272||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96988)||1999 TP214|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,162|| align=right|3,74|| align=right|4,300||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96989)||1999 TA215|| align=right|14,6|| align=right|2,842|| align=right|0,064|| align=right|3,21|| align=right|4,791||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96990)||1999 TQ215|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,208|| align=right|2,99|| align=right|4,423||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96991)||1999 TW216|| align=right|15,0|| align=right|2,790|| align=right|0,132|| align=right|5,61|| align=right|4,659||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96992)||1999 TM217|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,144|| align=right|2,91|| align=right|3,323||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(96993)||1999 TW219|| align=right|14,9|| align=right|2,585|| align=right|0,118|| align=right|13,11|| align=right|4,155||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(96994)||1999 TB220|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,085|| align=right|8,17|| align=right|4,565||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(96995)||1999 TH220|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,031|| align=right|15,57|| align=right|4,148||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(96996)||1999 TY220|| align=right|14,6|| align=right|2,756|| align=right|0,212|| align=right|6,79|| align=right|4,574||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(96997)||1999 TF225|| align=right|17,0|| align=right|2,604|| align=right|0,178|| align=right|4,19|| align=right|4,201||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96998)||1999 TX225|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,159|| align=right|1,85|| align=right|3,683||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(96999)||1999 TB230|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,137|| align=right|8,09|| align=right|4,582||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(97000)||1999 TB233|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,085|| align=right|15,30|| align=right|4,181||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek